

Краун-Пойнт — місто, штат Індіана
 Краун-Пойнт — місто, штат Нью-Йорк
 Краун-Пойнт — переписна місцевість, штат Аляска